Levering (Nederlands recht) - rechtsbegrip
 Levering (Belgisch recht) - rechtsbegrip

 Kate Levering - Amerikaans actrice
 Yvonne Levering - Belgisch pianiste en zangeres
 Bas Levering - Nederlands pedagoog